Заботкин — русская фамилия.

 Заботкин, Александр Дмитриевич (1873—1938) — военный инженер, генерал-майор, сын Д. С. Заботкина; после Октябрьской социалистической революции 1917 года эмигрировал в Югославию.
 Заботкин, Дмитрий Степанович (1837—1894) — военный инженер, генерал-лейтенант Русской императорской армии.
 Заботкин, Николай Дмитриевич (1870—193?) — полковник Кирасирского лейб-гвардии полка, участник Белого движения, брат А. Д. Заботкина; эмигрировал.

Заботкина
 Заботкина, Ольга Леонидовна (1936—2001) — советская балерина и актриса; Заслуженная артистка РСФСР.